Найчо Илиев Петров е български актьор.

Биография 
Найчо Петров е роден на 17 октомври 1920 г. в село Джинчовци, Трънско.

Той не успява да завърши средно образование, но посещава редица театрални курсове във Варна през 1946 г. и София през 1949 г.

През 1939 г. дебютира като актьор на сцената на Пловдивски общински театър, в който играе (1939 – 1941, 1945 – 1954 и 1957 – 1960 г.). Работи последователно във Варненски театър (1942 – 1945), Студия за игрални филми „Бояна“ (1954 – 1964), Народен театър „Иван Вазов“ (1964 – 1966), Народен театър на младежта (1966 – 1971), Драматичен театър – Кърджали. Дебютира в киното през 1957 г. с филма „Земя“.

Член на СБФД и на САБ.

Почива на 20 януари 2016 г. в София.

Награди и отличия 
 Орден „Кирил и Методий“ – II степен (1971).
 Медал „За заслуги“ към БНА (1973).

Театрални роли 
Нейчо Петров има множество роли в театъра, по-значимите са:
 Маргалака – „Гераците“ от Елин Пелин
 Масларски – „Милионерът“ от Йордан Йовков
 в „Свекърва“ от Антон Страшимиров
 Жельо – „Вампир“ от Антон Страшимиров
 Яков Бабин – „Врагове“ от Максим Горки
 Валер – „Тартюф“ от Молиер
 Франк – „Професията на госпожа Уорън“ от Джордж Бърнард Шоу
 Малволио – „Дванайсета нощ“ от Уилям Шекспир
ТВ театър
 „Пластове“ (1977) (Петър Кольовски)

Филмография

Източници

Външни препратки 
 
 Найчо Петров в КиноПоиск
 Найчо Петров в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Хора от област Перник
Починали в София